«Челюсти 2» (; США, 1978) — сиквел фильма «Челюсти». Фильм на непродолжительное время стал самым кассовым сиквелом в истории, пока в 1979 году не вышел «Рокки 2». Слоган фильма «Как раз тогда, когда вы подумали, что можно безопасно вернуться в воду...» стал одним из самых известных в истории кино и неоднократно пародировался.

Фильм получил в основном смешанные отзывы от критиков и зрителей. За ним последовали Челюсти 3 в 1983 году и Челюсти: Месть в 1987 году.

Сюжет 
Двое аквалангистов опускаются на дно океана, там находят шхуну «Орка», но становятся жертвами акулы. Однако фотокамера аквалангиста снимает монстра.

Шерифу Мартину Броуди сообщают о пропаже аквалангистов. Через небольшое время жертвами акулы становятся девушка на водных лыжах и водитель катера, однако когда находят на берегу изуродованную косатку, Броуди абсолютно уверен, что все пропавшие люди стали жертвами акулы. Мартин остается дежурить на вышке на пляже, но после того, как Броуди поднимает ложную тревогу, люди начинают считать его сумасшедшим. Люди находят фотокамеру и распечатывают плохой снимок акулы. Мартин приносит снимок мэру, однако и тут ему не верят, в результате чего Броуди увольняют с работы. Но теперь он ещё больше начинает беспокоиться, когда находит труп водителя катера, а его сыновья, Майкл и Шон, отправляются на морские гонки. Акула догоняет ребят, съедает Эдди, водителя одной из лодок, и загоняет детей в море. Половина лодок оказываются сломанными после битвы.

Броуди берёт катер и отправляется на поиски ребят, вызвав патруль. На помощь детям прилетает вертолёт, но не успевает ничего сделать — вертолёт подвергается нападению хищника и тот пожирает пилота.

Когда дети почти доплывают до маяка, приплывает Мартин, но тут неожиданно на лодки нападает акула, и Мартин врезается в каменистый берег. Ребята доплывают на маяк, но на лодке остаются Шон, сын Броуди и Джеки.

Броуди надувает лодку и спускается на воду. Он достает электрический провод со дна океана и стучит по нему, звук которого привлекает монстра. Акула хватает провод, сгорает и погибает. Мартин сажает детей в лодку и плывёт к маяку.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил смешанные отзывы. На сайте Rotten Tomatoes у фильма 61 % положительных рецензий на основе 33 рецензий со средней оценкой 5,40 из 10. На Metacritic — 51 балл из 100 на основе 12 рецензий.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-триллеры США
Фильмы ужасов 1978 года
Природные фильмы ужасов США
Фильмы Жанно Шварца
Фильмы, спродюсированные Дэвидом Брауном
Челюсти
Фильмы США 1978 года
Фильмы на английском языке
Сиквелы фильмов ужасов
Молодёжные фильмы ужасов США